Raliul Dakar 2011 a fost cea de-a 32-a ediție a Raliului Dakar. A avut loc în Argentina și Chile pentru a treia oară la rând și s-a desfășurat între 1-16 ianuarie. Amaury Sport Organisation și guvernele Argentinei și al Chile au hotărât ca evenimentul să aibă loc în America de Sud pe 23 martie 2010.
Raliul s-a încheiat în Buenos Aires, Vladimir Chagin din Rusia realizând un record de șapte victorii la categoria Autocamion, la volanul KaMAZ-ului său, astfel devenind cel mai de succes șofer la o singură categorie din istoria evenimentului. Nasser Al-Attiyah din Qatar și Timo Gottschalk din Germania au câștigat la categoria automobil, acordând celor de la Volkswagen cea de-a treia vicorie consecutivă la clasa automobil. Marc Coma din Spania a câștigat cel de-al treilea Raliu Dakar la categoria motocicletă, iar Alejandro Patronelli din Argentina a călcat pe urmele fratelui său — Marcos Patronelli în 2010 — câștigând clasa ATV.

Participanții

407 Echipe au început cursa cu 200 de motociclete și ATV-uri, 140 de automobile și 67 de autocamioane de pe podiumul de la Obeliscul din Buenos Aires.203 echipe au terminat cursa.

Traseul
Cursa a început de Anul Nou în centrul orașului Buenos Aires. Distanța totală de parcurs a fost de  9.618 km (5,976 mi) pentru automobile, 9.605 km (5,968 mi) pentru motociclete și ATV-uri și 9.458 km (5,877 mi) pentru autocamioane. Din această distanță,  5.020 km (3,120 mi) au fost cronometrați ca etapă specială pentru automobile, cu 5.007 km (3,111 mi) pentru motociclete și ATV-uri și  4.457 km (2,769 mi) pentru autocamioane. Din cele treisprezece etape, șase au fost în Argentina, cinci în Chile cu două etape cross-country.

Etape

(*) La etapa a șaptea au fost reduși kilometrii de parcurs datorită marilor dificultăți pe care le-au întâmpinat până atunci motocicliști..

Rezultate

Rezultate pe etapă

Motociclete

ATV

Automobile

Autocamioane

Clasamentul final per total

Motociclete

ATV

Automobile

Autocamioane

Decese
Un total de patru persoane au fost ucise în incidente care au avut legătură cu raliul. O femeie de 28 de ani a fost ucisă atunci când un concurent a pierdut controlul vehiculului său în prima etapă, în timp ce doi mecanici au fost uciși în incidente separate electrocutându-se, iar un pilot și-a pierdut viața într-o coliziune cu un alt concurent în etapa a zecea.

Referințe

Legături externe
 Official site
 Dakar 2011 – The Big Picture

2011
2011 în sporturile cu motor
2011 în Argentina
2011 în Chile